В Республике Корея действует более 500 музеев и галерей.

Национальные музеи

Музеи Сеула

Провинциальные и частные музеи

См. также 
 
 Список самых высоких зданий Сеула

Примечания

Ссылки 
 Korean museum association
  List of museums in South Korea
  List of museums in South Korea